Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute du 15 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Monica Seles et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Tokyo
Sport au Japon en 1997
Tennis en septembre 1997